Übelhör ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Übelhör (1905–1967), österreichischer Rundfunkmanager und Politiker
 Ernst Übelhör (?), in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Gebrauchsgrafiker in Wien
 Richard Übelhör (1901–1977), österreichischer Urologe
 Max Übelhör (1881–1963), deutscher Schriftsteller
 Monika Übelhör (* 1940), deutsche Sinologin

Siehe auch:
 Uebelhoer
 Üblhör